Partido Nacional de los Trabajadores, partit polític d'Espanya
 Partido Nuevo Triunfo, partit polític històric de l'Argentina
 Partit Nacional dels Agricultors (del seu nom en romanès Partidul Naţional Ţărănesc), partit polític històric de Romania
 Parc Nacional de Tijuca, parc nacional brasiler ubicat a la ciutat de Rio de Janeiro
 Parc natural, espai d'interès natural especialment protegit, segons el PEIN
 Pnt. també és l'abreviatura de Pandit, honor hindú concedit als experts en algun tema, particularment la llengua sànscrita
 pnt també és el codi ISO 639-3 del pòntic, dialecte del grec